Daniel Rono – ex maratoneta keniota
 Geoffrey Rono – mezzofondista keniota
 Henry Rono – ex mezzofondista e siepista keniota
 Peter Rono – ex mezzofondista keniota